Серое тело (или абсолютно серое тело) — тело, поглощательная способность которого меньше единицы, одинакова для всех длин волн и не зависит от температуры тела.

Излучение серого тела 
Спектр излучения серого тела совпадает с таковым у абсолютно чёрного тела, однако, отличается меньшей интенсивностью. Светимость  серого тела с поглощательной способностью  площадью поверхности  и температурой  равна:

 

где  — постоянная Стефана — Больцмана. У абсолютно чёрного тела по определению поглощательная способность равна единице, и формула выглядит следующим образом:

 

Величина  также называется излучательной способностью тела, а  — отражательной способностью, или же альбедо.

Реальные объекты 
Некоторые реальные тела в определённых диапазонах температур и длин волн имеют постоянный показатель . В видимой области свойствами серого тела обладают каменный уголь ( составляет 0,80 при температурах 400—900 K) и сажа ( составляет 0,94—0,96 при температурах 370—470 K). Более широкий спектральный диапазон, от видимого света до 25—30 мкм имеют платиновая и висмутовая черни.

Примечания 

Термодинамика
Модели в физике